Emanuele Pesaresi – calciatore italiano
Ivo Pesaresi – calciatore italiano
Nicola Pesaresi – pallavolista italiano
Patrizia Pesaresi – scrittrice italiana